Артемий Филиппович Земляника — один из персонажей комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя. В действующих лицах указан как «попечитель богоугодных заведений», откуда читателю становится понятным, что он один из чиновников, задействованных в пьесе, которые ведают учреждениями учебными, больничными, приютскими и церковными.

Образ 
В разделе «Характеры и костюмы» Земляника описан толстым внешне, а по характеру пронырливым и льстивым, и в самом тексте пьесы мы находим этому подтверждение. По действиям пьесы проявляются следующие его черты: недобросовестность в выполнении работы, равнодушие к простому люду, хвастовство и лживость, стремление выслужиться, подлость.

Данный персонаж появляется с самого начала пьесы, когда городничий делится с ним, что к ним с проверкой едет ревизор, и он начинает как можно скорее создавать видимость благополучия на вверенных ему объектах. Читатель узнаёт, что свою работу он выполняет формально: перед проверкой решает выдать чистые колпаки в больницах, больных кормит экономно (капустой вместо супа), да и на лекарствах экономит, ссылаясь на мнение, что «чем ближе к натуре, тем лучше».

В третьем действии можно наблюдать, как Земляника начинает выслуживаться и нахваливать себя. Он кормит гостя вкусным завтракам, в то время, как больные едят пустую капусту. Да и не против дать взятку: дает Хлестакову 400 рублей якобы взаймы. Сам же о себе говорит:
 "Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу." 
Мы видим, как он принижает своих коллег, когда Артемий Филиппович уверяет Хлестакова, что он ревностно несёт свою службу, а также доносит на почтмейстера, судью и смотрителя училища. Хлестаков характеризует Землянику в своем письме, называя его «свинья в ермолке».

Гоголь в статье «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует „Ревизора“» пишет о данном персонаже так:
 "Земляника — человек толстый, но плут тонкий, несмотря на необъятную толщину свою, который имеет много увертливого и льстивого в оборотах поступков. Он принадлежит к числу тех людей, которые, только для того, чтобы вывернуться сами, не находят другого средства, как чтобы топить других, и торопливы на всякие каверзничества и доносы, не принимая в строку ни кумовства, ни дружбы, помышляя только о том, как бы вынести себя. Умный актер никак не пропустит всех тех случаев, где услуга толстого человека будет особенно смешна в глазах зрителей, без всякого желанья сделать из этого карикатуру..."

Фильмография персонажа 
 В фильме 1952 года роль данного персонажа играет Михаил Яншин
 В спектакле 1972 года роль исполняет  Георгий Менглет
 В фильме «Инкогнито из Петербурга» 1977 года роль исполняет Вячеслав Невинный
 В фильме 1996 года роль исполняет Алексей Жарков

Примечания

Ссылки 
 Текст комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»

 
Пьесы Николая Гоголя